Cerul și iadul se poate referi la:

 Cerul și iadul (Tengoku to Jigoku), un film japonez din 1963, regizat de Akira Kurosawa
 Cerul și iadul (Piekło i niebo), un film polonez din 1966, regizat de Stanisław Różewicz